Trajectinus ist der Name von

Georgius Trajectinus
Heinrich Trajectinus von Solms
Codex Trajectinus

Siehe auch: Trajecti ad Rhenum als lateinische Bezeichnung für Utrecht und Jacobus Traiectensis